Puchar Świata w Ruhpolding odbył się w dniach 14-18 stycznia 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Sztafety – 14.01, 15.01

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 22 reprezentacje. Nikt się nie wycofał.

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 19 reprezentacji. Nikt się nie wycofał.

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprint – 16.01, 17.01

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 124 zawodników. Przed startem wycofali się  Jean-Guillaume Béatrix,  Jakov Fak i  Jörgen Brink, a w czasie wyścigu wycofał się  Alexis Bœuf.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 109 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Marie-Laure Brunet,  Gerda Krūmiņa i  Simone Hauswald, a w czasie wyścigu  Nina Karasewicz i  Anamarija Brajdić.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Bieg na dochodzenie – 18.01

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Alexander Os,  Halvard Hanevold,  Rustam Waliullin i  Dmitrij Jaroszenko, a w czasie wyścigu  Ilmārs Bricis.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Veronika Vítková,  Solveig Rogstad i  Madara Līduma, a podczas wyścigu  Pauline Macabies.Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
2009 w Niemczech
Biathlon w Niemczech